Landstingsvalet 1979 var ett landstingsval i Sverige som hölls i samband med de två andra allmänna valen, valen till riksdagen och kommunfullmäktige.

Valresultat

Valresultat per landsting

Källor 
 Landstingsvalen 1979 Statistiska centralbyrån

1979
Val 1979
Politik i Sverige 1979